Hershey kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Hershey (Nebraska)
 Hershey (Pennsylvania)

Personen met de achternaam Hershey:
 Alfred Hershey, Amerikaans bacterioloog, geneticus en Nobelprijswinnaar